Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 19501–20000.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (15001)-(20000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 019501